Jméno Alois Schweiger má více osob:

 Alois Schweiger (podnikatel) (1859–1928) – rakouský podnikatel a filantrop českého původu
 Alois Schweiger (politik) (1861–1918) – rakouský politik německé národnosti ze Štýrska